Leiomya är ett släkte av musslor. Leiomya ingår i familjen Cuspidariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Leiomya